Barillà
 Antonino Barillà
 Daniele Barillà
 Pietro Barillà

Pagine correlate 

Barilla